Варлаа́м (Варла́м) Ива́нович Хари́тов (1866 — после 1917) — крестьянин, депутат IV Государственной Думы от Пензенской губернии.

Биография 
Родился в крестьянской семье в селе Невежкино Невежкинской волости Чембарского уезда Пензенской губернии. Выпускник начального народного училища, по другим сведениям получил лишь домашнее образование. Был призван в армию, где отбыл воинскую повинность; уволен в запас рядовым. Был в течение 3 лет волостным судьёй Невежинской волости, затем 3 года — председателем волостного суда и, наконец, в течение двух лет состоял на должности волостного старшины. В продолжении 8 лет состоял членом Чембарской уездной землеустроительной комиссии. Восемь лет (с 1904 года) был членом Чембарской уездной земской управы. Владел домом в Чембаре стоимостью 4000 рублей, сельский дом в Невежкино оценивался в 1000 рублей. Занимался сельским хозяйством на двух душевых наделах по 6 десятин каждый и 42 десятинах купленной земли. В момент выборов в Думу постоянно проживал в Чембаре. Годовой доход составлял 1500 рублей.

21 октября 1912 года был избран в Государственную думу IV созыва от съезда уполномоченных от волостей Пензенской губернии. В Думе вошёл в состав в фракции Правых. После раскола этой фракции в ноябре 1916 года входил в группу Независимых правых. Состоял в думских комиссиях: финансовой и земельной комиссиях и комиссии по переселенческому делу.

Во время Февральской революции был в Петрограде, ежедневно участвовал в заседаниях Государственной Думы, затем уехал в Чембар.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Семья 
Жена — Агафья Игнатьевна Харитова (в девичестве Сорокоумова). Дети:
 Николай (22.5.1898 — 31.12.1959)
 Анна (в замужестве Аксёнова)
 Иван
 Вера (в замужестве Скитова)
 Александр
 Зинаида (в замужестве Байшева)
 Александра (в замужестве Макарцева).

Примечания

Литература

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. 0пись 9. Дело 842; Опись 10. Дело 6, 26.

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва